Теодо́р Ва́гнер (; 5 августа 1927 — 21 января 2020) — австрийский футболист, нападающий. В составе сборной Австрии на чемпионате мира 1954 года стал бронзовым призёром.

Клубная карьера 
Теодор Вагнер начинал свою карьеру в маленьких провинциальных клубах «Феникс XII» () и «МФК 12» (). Затем в начале сезона 1946/47 он перебрался в клуб «Ваккер» и уже в первый год выиграл с командой «дубль» — Кубок Австрии и золотые медали Бундеслиги. В последующие сезоны Вагнер и его команда боролись за чемпионство, но больше его так и не смогли взять, четырежды останавливаясь на втором месте в шаге от золотых медалей. Всего в высшем дивизионе Турль, как часто называли Теодора, провёл 344 игры и забил 194 гола, из которых за «Ваккер» 292 встречи и 175 мячей.

Карьера в сборной 
За сборную Австрии Теодор Вагнер дебютировал в товарищеской игре против Швейцарии, проходившей 10 ноября 1946 года в Берне. В матче против Дании 5 ноября 1950 года оформил хет-трик, который позволил австрийцам крупно обыграть скандинавов со счётом 5:1. Второй раз Вагнер трижды отличился в напряжённом четвертьфинальном поединке против швейцарцев на чемпионате мира 1954 года, благодаря чему его сборная вырвала победу 7:5. Последним матчем за Австрию для Теодора стала встреча против ФРГ, в которой он отметился одним голом, но матч всё же завершился поражением австрийцев 2:3. Всего за национальную сборную Теодор Вагнер сыграл 46 матчей, в которых 22 раза поражал ворота соперников.

Достижения 
 «Ваккер»
 Чемпион Австрии: 1947
 Серебряный призёр чемпионата Австрии: 1948, 1951, 1953, 1956
 Обладатель Кубка Австрии: 1947
 Финалист Кубка Центропы: 1951

 Сборная Австрии
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 1954

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Ваккер» Вена
Футбольные тренеры Австрии
Футболисты на летних Олимпийских играх 1948 года